Història:
Comes, títol romà que donaria lloc posteriorment als comtes.

 Biografies:
Andreas Comes, metge de l'antiga Grècia.
Joan Baptista Comes, compositor valencià (ca. 1582-1643)
Joan Comes Sacrarii, funcionari i jurista de Teodosi II.
Josep Comes, militar català durant la guerra de Successió.
Josep Comes i Busquets, pintor català (n. 1924)
Comte Marcel·lí o Marcellinus Comes, escriptor romà d'Orient
Melcior Comes i Cladera, escriptor mallorquí (n. 1980)

 Geografia:
Refugi de Comes de Rubió, refugi de muntanya al municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà.
Dolmen de les Comes Llobes dels Pils, dolmen al municipi de Rabós, a l'Alt Empordà.
Les Comes:
 el Camp de les Comes, nucli de població del municipi de Sant Julià de Ramis, al Gironès
 les Comes, nucli de població del municipi d'Amposta, al Montsià
 les Comes, nucli de població del municipi de Castellbell i el Vilar, al Bages
 les Comes, nucli de població del municipi de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà
 les Comes, nucli de població del municipi de Sils, a la Selva
 les Comes, nucli de població del municipi de Torrefarrera, al Segrià
 les Comes, nucli de població del municipi de Vallcebre, al Berguedà
 Can Comes (Montornès del Vallès)
 Mas de les Comes, diversos masos.